Провиденсија де Гвадалупе има више значења:

 Провиденсија де Гвадалупе, Естансија (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Провиденсија де Гвадалупе, Ел Терено (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику